Му́ромское — озеро в Пудожском районе Республики Карелия. Расположено на водосборе реки Муромка — притока Онежского озера, принадлежит к бассейну Балтийского моря.

Объём воды — 0,0928 км³. Площадь поверхности — 38,5 км². Площадь водосборного бассейна — 365 км². Высота над уровнем моря — 33,2 м.

Озеро Муромское является проточным водоёмом. В него впадают реки Гакугса, Сорма, ручей Мутручей и ручей без названия. Вытекает из озера лишь река Муромка.  Канал соединяет озеро с рекой Муромка.

Озеро находится в районе восточного Обонежья и отделено от Онежского озера километровым участком суши, где расположен Муромский Свято-Успенский монастырь. Озеро входит в состав ландшафтного заказника «Муромский», находится в южной его части.

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Муромки
Озёра Пудожского района
Онежское озеро